Zona desmilitarizada
 Zona neutra Arábia Saudita-Iraque
 Zona neutra Kuwait-Arábia Saudita